Il termine KTP può riferirsi a:

Chimica
 KTP – abbreviazione del Potassio titanil fosfato

Codici 
 KTP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tinson Pen, Kingston, Giamaica

Linguistica 
 ktp – eccetera in esperanto

Mineralogia 
 Ktp – abbreviazione di catoforite

Musica 
 KTP: Kissing The Pink – gruppo musicale britannico

Sport 
 FC KTP – squadra di calcio finlandese
 FC KooTeePee – squadra di calcio finlandese
 Kotkan Työväen Palloilijat Basket – squadra di pallacanestro finlandese

Note